Пиједрас Грандес има више значења:

 Пиједрас Грандес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пиједрас Грандес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пиједрас Грандес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Грандес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Грандес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Грандес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Грандес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Грандес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Грандес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједрас Грандес (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Грандес (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику